

Patronymes
 Andrew « Andy » Murray Burnham (1970-), homme politique britannique ;
 Daniel Hudson Burnham (1846-1912), architecte et urbaniste américain ;
 Deniz Burnham (c.1985-), astronaute américaine ;
 Edward Burnham (1916-2015), 
 Forbes Burnham (1923-1985), homme politique guyanien
 Frederick Russell Burnham (1861-1947), fondateur du scoutisme ;
 Hiram Burnham (1814-1864), brigadier général de l'Union lors de la guerre de Sécession ;
 James Burnham (1905–1987), intellectuel américain ;
 Kevin Burnham (1956-2020), skipper américain ;
 Sherburne Wesley Burnham (1838-1921), astronome américain ;
 Viola Burnham (1930-2003), femme politique guyanienne, épouse de Forbes Burnham.

Toponymes 
 Burnham, un village anglais situé dans le Buckinghamshire ;
 , un village anglais situé dans le Lincolnshire ;
 Burnham, un village situé dans l'État de l'Illinois aux États-Unis.
 Burnham, un borough du comté de Mifflin, en Pennsylvanie.
 Burnham (Maine)

Autres
 Burnham, le nom d'un cratère d'impact sur la face visible de la Lune ;
 Lord & Burnham, entreprise de fabrication de serres ;
 Plan Burnham, appellation du plan de restructuration de la ville de Chicago en 1909 ;
 Burnham, proto-étoile de la franchise  ;
 Michael Burnham, personnage de l'univers de fiction de Star Trek.